Živi mrtvaci (The Walking Dead) je američka televizijska serija temeljena na istoimenom stripu Roberta Kirkmana, Tonyja Moorea i Charliea Adlarda, a za TV ju je razvio Frank Darabont. Premijera serije je prikazana na kabelskoj mreži AMC 31. listopada, 2010.  Glavni lik serije je zamjenik šerifa okruga King u Atlanti, Georgiji – Rick Grimes. Nakon što se probudi iz kome u napuštenoj bolnici, otkriva da je svijet koji je poznavao nestao – prožet je epidemijom zombija epskih razmjera. Nedaleko u predgrađu Atlante, mali kamp preživjelih bori se za život dok "hodači" opsjedaju na svakom koraku. Živi mrtvaci je epska avantura o preživljavanju, napravili su je redatelji filmova "Iskupljenje u Shawshanku" i producenti "Terminatora" i "Aliena". 

Od 1. prosinca 2013., emitirano je 43 epizode.

Pregled serije

Popis epizoda

Sezona 1 (2010.)

Sezona 2 (2011–12.)

Sezona 3 (2012–13.)

Sezona 4 (2013–14.) 

Živi mrtvaci